Сальент-де-Гальего () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Население — 1542 человека (на 2010 год).

География 
Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Гальего. Занимает площадь 162,2 км². Расстояние — 100 км до административного центра провинции. Температура воздуха в течение года обычно варьируется от 20 °F (−6,7 °С) до 65 °F (18,3 °C), редко опускаясь ниже 12 °F (−11,1 °C) либо поднимаясь выше 75 °F (23,9 °C).

Города-побратимы 
  Ларёнс (Франция)

Население

Примечания

Муниципалитеты Уэски
Населённые пункты Уэски